El bosc Negre és un bosc del terme comunal de la Roca d'Albera, a la comarca del Rosselló (Catalunya del Nord).

Està situat al centre del sector meridional, el més muntanyós, del terme, al sud del poble de la Roca d'Albera i a la dreta de la Ribera de la Roca.

Fou replantat de pins negres centroeuropeus, austríacs, en l'actualitat molt grossos.

Bibliografia

Referències 

Boscs del Rosselló
Espais d'interès natural de Catalunya
Geografia de la Roca d'Albera